Het ATP-toernooi van Parijs 2009 wordt van 8 tot en met 15 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De wedstrijden worden gespeeld op verschillende indoor hardcourtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi BNP Paribas Masters.

De titelverdediger in het enkelspel was Jo-Wilfried Tsonga. In het dubbelspel verdedigden Jonas Björkman en Kevin Ullyett hun titel. In het enkelspel wist Novak Đoković in de finale Gaël Monfils te verslaan. De finale in het dubbelspel werd gewonnen door Daniel Nestor en Nenad Zimonjić.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers 
De 8 hoogst geplaatste spelers ontvangen een bye voor de eerste ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
   Officiële website
  Enkelspel
  Dubbelspel

ATP-toernooi van Parijs
Parijs